

Fumetto 
Lizard – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Geografia 
Penisola di Lizard – una penisola della Cornovaglia (Regno Unito)
Capo Lizard
Lizard – villaggio

Musica 
Lizard – album dei King Crimson del 1970
The Lizard – album dei Saigon Kick del 1992
Lizard – casa discografica rock italiana
Lyzard – gruppo musicale rock Italiano
 The Lizard King – soprannome che si riferisce a Jim Morrison

Altro 
Rizzoli Lizard – casa editrice di fumetti italiana
Lizard – razza di Canarini
Lizard – wrestler